Zavirálec lahko v medicini in sorodnih področjih pomeni:
 antagonist – spojina z zaviralnim učinkom na receptorju,
 inhibitor – spojina, ki zavira delovanje encima.